Hypsibiidae är en familj av djur. Enligt Catalogue of Life ingår Hypsibiidae i ordningen Parachela, klassen Eutardigrada, fylumet trögkrypare och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället klassen Eutardigrada, fylumet trögkrypare och riket djur. I familjen Hypsibiidae finns 332 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Trögkrypare
Hypsibiidae